Studio !K7 (ook Stud!o K7 en !K7)
Kalinin K-7, Russisch gevechtsvliegtuig uit de jaren 30
Schleicher K 7, een vliegtuig
AMD K7, een codenaam voor een AMD processor